Fekete macska
Fekete Macska (1922–1923): Aradon megjelent revülap
Fekete macska 1972-es magyar tv-film
Fekete macska: kártyajáték (pikk dáma, fekete dáma elnevezésként is ismert)
Fekete Macska: kitalált szereplő a Marvel Comics képregényeiben

A fekete macska
 A fekete macska, Edgar Allan Poe novellája (1843)
 A fekete macska, 1934-es amerikai film
 A fekete macska, 1975-ös magyar film
 A fekete macska, 1981-es olasz film
A fekete macska bandája: szovjet tévésorozat Viszockij főszereplésével